Mademoiselle chante… () — дебютный студийный альбом французской певицы Патрисии Каас, выпущенный в 1988 году на лейбле Polydor. Пластинка выдержана в жанре поп-музыки с элементами джаза и блюза.

Об альбоме 
Альбом добрался до второго места в списке самых популярных альбомов во Франции и держался в топе почти два месяца, в первой десятке он оставался в общей сложности 64 недели, а в сотне самых популярных в течение 118 недель. Вскоре после выхода пластинка получила во Франции золотую сертификацию за продажи свыше ста тысяч экземпляров, а после трех месяцев — платиновую. Платиновыми альбом стал также в Бельгии и Швейцарии. В Канаде альбом также получил золото. В настоящее время продажи превышают два миллиона копий во всём мире.

На альбоме содержится один из главных хитов певицы — песня «Mademoiselle chante le blues», выпущенная как лид-сингл в 1987 году. Остальные синглы с альбома, «D’Allemagne», «Mon mec à moi», «Elle voulait jouer cabaret», «Quand Jimmy dit», также пользовались успехом, войдя в первую двадцатку лучших хитов Франции.

За запись пластинки Каас была удостоена награды «Виктуар де ля мюзик» в категории «Открытие года».

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Альбомы Патрисии Каас
Альбомы Polydor Records
Дебютные альбомы 1988 года
Бриллиантовые альбомы
Мультиплатиновые альбомы
Альбомы, сертифицированные как золотые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний